Луция Градецкая и Франтишек Чермак — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы — Саня Мирза и Махеш Бхупати — не защищали свой титул, но оба принимали участие в соревнованиях:
 Мирза (в паре с Робертом Линдстедтом) уступила уже на старте.
 Бхупати (в паре с Кейси Дельаквой) также не выиграл и матча.

Общая информация 
Градецкая и Чермак сыграли второй совместный финал на турнирах серии (и второй для каждого вообще) и впервые победили.

Градецкая обе своих победы на турнирах Большого шлема одерживает во Франции (в 2011-м году она выиграла здесь турнир женских пар и также в команде с соотечественницей).

Мононациональная пара выигрывает чемпионат второй год подряд, а чисто чешская — впервые в новой истории страны. Представитель Франции дошёл до финала впервые с 2007 года, а Канады — с 2006-го (и тогда и сейчас это был Даниэль Нестор).

Посев 

  Саня Мирза /  Роберт Линдстедт (Первый раунд)
  Елена Веснина /  Максим Мирный (Первый раунд)
  Катарина Среботник /  Ненад Зимонич (Четвертьфинал)
  Лиза Реймонд /  Бруно Соарес (Четвертьфинал)

<li>  Кристина Младенович /  Даниэль Нестор (Финал)
<li>  Анна-Лена Грёнефельд /  Хория Текэу (Второй раунд)
<li>  Кейси Деллакква /  Махеш Бхупати (Первый раунд)
<li>  Лизель Хубер /  Марсело Мело (Полуфинал)

Специальные приглашения в основу (WC) 

  Северин Бельтрам /  Бенуа Пер (Первый раунд)
  Каролин Гарсия /  Марк Жикель (Первый раунд)
  Жюли Куэн /  Николя Маю (Первый раунд)

<ol start="4">
  Ализе Лим /  Жереми Шарди (Второй раунд)
  Стефани Форетц Гакон /  Эдуар Роже-Васслен (Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Взрослые